Le tournoi de tennis du Colorado est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute à Denver du 14 au .

Nancy Richey-Gunter remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Lesley Hunt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Colorado
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Colorado
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en août 1972